Saint-Arroman ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:
 Saint-Arroman (Gers), Département Gers
 Saint-Arroman (Hautes-Pyrénées), Département Hautes-Pyrénées